Entente Sportive de Sétif () ist ein algerischer Fußballverein aus Sétif. Der Klub mit den Vereinsfarben schwarz und weiß wurde 1958 gegründet. Er gewann sieben nationale Meisterschaften und achtmal den nationalen Pokal. 1988 gelang der Sieg der CAF Champions League, ein Jahr später der Gewinn des Afroasiatischen Pokals. 2014 wurde die CAF Champions League zum zweiten Mal gewonnen.

Der Verein spielt im Stade du 8 Mai 1945, das 30.000 Zuschauern Platz bietet.

Erfolge 
 Algerischer Meister: 1968, 1987, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017
 Algerischer Pokal: 1963, 1964, 1967, 1968, 1980, 1989, 2010, 2012
 CAF Champions League: 1988, 2014
 Afroasiatischer Pokal: 1989
 CAF Super Cup: 2015
 UAFA Cup: 2007, 2008

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1981: Der Verein erhielt in der zweiten Spielrunde ein Freilos.
 2014: Der Verein Steve Biko FC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus dem Wettbewerb zurück.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Setif, Es
Sport (Sétif)
Gegründet 1958